Chéron ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Chéron († 1677), französischer Miniatur- und Emaillemaler
 Elisabeth Sophie Chéron (1648–1711), französische Malerin, Kupferstecherin, Dichterin und Übersetzerin, Tochter Henri Chérons
 Anne Chéron (1649–1718), französische Miniaturmalerin, Tochter Henri Chérons
 Louis Chéron (1655–1713), französischer Kupferstecher, Sohn Henri Chérons
 Pierre Chéron (1922–1990), französischer Orgelbauer